Теано (, Theano) може да се отнася за:

В древногръцката митология:
 Теано, дъщеря на Кисей, съпруга на Антенор
 Теано, данаида, дъщеря на Данай и Поликсо. Съпруга (и убийца) на Фант, син на Египт и Калиадна
 Теано или Теона, съпруга на Амик
 Теано, съпруга на Метапонт, цар на Икария

Други:
 Теано, философка, съпруга на Питагор, 5 век пр.н.е.
 Теано, град в Италия